Alloy steht für:
 Alloy Analyzer, Software zur Analyse von Spezifikationen
 Alloy Entertainment, ein US-amerikanisches Fernsehproduktionsunternehmen
 Alloy Creek, Fluss im US-Bundesstaat Montana
 Alloy (West Virginia), Ort im Fayette County
 Alloy (Album), Album der finnischen Funeral-Doom-Band Skepticism

Siehe auch:
 Aloi
 Aleu